

Anthroponyme

Prénom 
Hubert est un prénom masculin issu du germanique  et . Il a pour variantes féminines Huberte et Hubertine.

Les Hubert sont fêtés le , en mémoire de Saint Hubert, évêque de Tongres-Maastricht-Liège mort en 727. Ce prénom est également fêté au martyrologe romain le 30 mai.

Saints chrétiens

Religieux 
 Hubert de Liège (657-727), évêque de Liège
 Hubert, dix-huitième évêque de Nîmes de 905 à 928
 Hubert,  de Parc de 1196 (ou 1197) à 1198 (ou 1201)

Patronyme 

 Alain Hubert (1953-), guide de montagne et explorateur belge ;
 André Hubert (16?-1700), comédien français ; 
 Antoine Hubert (19?-), acteur français, fils de Jean-Loup Hubert ;
 Anthoine Hubert (1996-2019), pilote automobile français ;
 Amand Hubert (1900-1980), missionnaire français ;
 Augustin Hubert (1918-1944), officier français ; le commando Hubert prit son nom en sa mémoire ; 
 Bernard Hubert (1929-1996), évêque canadien ;
 Claude Hubert (1914-1977), athlète français  ;
 Dominique Hubert (1916-2006), général français ;
 Élisabeth Hubert (1956-), femme politique française ;
  ;
  ;
 Gérard Hubert (1980-), footballeur français ;
 Henri Hubert (1872-1927), archéologue et sociologue français spécialiste des religions comparées ;
 Hervé Hubert (1958-), producteur de télévision et de musique français ;
 Jacques Hubert (1940-2000), homme politique belge ; 
 Janet Hubert (1956-), actrice américaine ;
  ;
 Jean-Baptiste Hubert (1781-1845), architecte naval et ingénieur maritime français ;
 Jean-François Hubert (1739-1797), évêque canadien ;
 Jean Gabriel Georges Hubert (1907-1980), général français ;
 Jean-Loup Hubert (1949-), réalisateur français ;
 Jean-Michel Hubert (1939-), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Pierre Hubert (1941-2006), écrivain de science-fiction français ;
 Jean-Roger Hubert (1908-1989), homme politique français ;
 Jeannette Hubert (1926-2015), réalisatrice française de télévision ;
 Joseph Hubert (1747-1825), botaniste et naturaliste français ;
 Julien Hubert (19?-), acteur français, fils de Jean-Loup Hubert ;
 Laetitia Hubert (1974-), patineuse artistique française ;
 Louis Eugène Hubert (1880-1966), général de corps d'armée français ;
 Henri Hubert-Delisle (1811-1881), homme politique français ;
 Louis René Denis Hubert (1770-1832), chouan ;
  ;
 Mathieu Hubert, (1640-1717), prédicateur oratorien français ;
 Pierre-Alain Hubert (1944-) artiste plasticien français ;
 Pierre Charles François Hubert (1762-1829), homme politique français ;
 Robert Hubert (v. 1640-1666) horloger français injustement condamné pour le grand incendie de Londres ;
 Thierry Hubert (1969), prêtre catholique et dirigeant de télévision français ;
 Yvonne Hubert (1895-1988), pianiste belgo-canadienne.

Pseudonyme 

 Hubert, de son vrai nom Hubert Boulard (1971-2020), coloriste et scénariste de bande dessinée ;
 Le bel Hubert, de son vrai nom Hubert Bourquin (1951-), chanteur suisse romand ;
 Hubert, de son vrai nom Hubert Wayaffe (1938-2019), ancien animateur de radio français.

Culture et société

Marine 
 Commando Hubert, corps militaire de la marine française, du nom du lieutenant Augustin Hubert.

Toponyme 

 Hubert-Folie, commune française du Calvados en région Normandie ;
 Audouville-la-Hubert, commune française de la Manche en région Normandie ;
 Les Moutiers-Hubert, commune française du Calvados en région Normandie ;
 Ménil-Hubert-en-Exmes, commune française de l'Orne en région Normandie ;
 Ménil-Hubert-sur-Orne, commune française de l'Orne en région Normandie ;
  ;
 Tournedos-Bois-Hubert, commune française de l'Eure en région Normandie.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom français